Kim Yu-Jin puede referirse a las siguientes personas:
 Kim Yu-Jin (1991), practicante de taekwondo surcoreana;
 Kim Yu-Jin (2000), practicante de taekwondo surcoreana.